Ivan Grohar, (1867 – 1911) un peintre impressionniste slovène.
 Sanja Grohar, (1984 -) un mannequin, une chanteuse et une présentatrice de télévision slovène.

Homonymie de patronyme slovène